Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Steffi Graf 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Steffi Graf (finale)
 Monica Seles (Campionessa)
 Gabriela Sabatini (terzo turno)
 Mary Joe Fernández (terzo turno)
 Katerina Maleeva (terzo turno)
 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Jana Novotná (terzo turno)
 Nataša Zvereva (semifinali)

 Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Assente
 Isabel Cueto (primo turno)
 Assente
 Leila Meskhi (quarti di finale)
 Helen Kelesi (quarti di finale)
 Hana Mandlíková (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1990